Aktion Neue Rechte steht für:

 Aktion Neue Rechte (Deutschland), Organisation in Deutschland (1972 bis 1974)
 Aktion Neue Rechte (Österreich), Organisation in Österreich (1973 bis 1981)